Дивізіон 1: 1993 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1993 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» і Ландскруна БоІС, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 ІФК Геслегольм — Дегерфорс ІФ 1:2, 1:2
 «Васалундс» — Еребру СК 2:2, 0:0

Плей-оф на вибування

Перший етап
 Шеллефтео АІК - Миреше ІФ			1-2,	0-1
 ІФК Вестерос - Нибру ІФ			2-0,	1-1	
 Весбю ІК - Стенунгсундс ІФ	3-1,	0-4
 Фалькенбергс ФФ - ІК «Сіріус» (Уппсала)	1-2,	1-3

Другий етап
 Миреше ІФ - Стенунгсундс ІФ	2-2,	0-1
 ІФК Вестерос - ІК «Сіріус» (Уппсала)	0-1,	1-1

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1993 у шведському спорті